Кім Мін Сок ():
 Кім Мін Сок (1990) — південнокорейський актор.
 Кім Мін Сок (1993) — південнокорейський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Азії, бронзовий призер Азійських ігор.
 Кім Мін Сок (1999) — південнокорейський ковзаняр, олімпійський медаліст, чемпіон Азійських ігор.
 Кім Мін Сок (1992) — південнокорейський настільний тенісист.
 Кім Мін Сок (1979) — південнокорейський плавець, чемпіон Азійських ігор, учасник двох Олімпійських ігор.
 Кім Мін Сок (також відомий під псевдонімом Сіумін ; 1990) — південнокорейський співак, актор і танцюрист, вокаліст групи EXO.
 Кім Мін Сок (1993) — південнокорейський фігурист.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок